

Пширова — село в гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пширова — село в гміні Ґостицин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пширова — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства